Aringo ist der Name von

 Aringo (Sigüés), einem aufgegebenen spanischen Ort in den Pyrenäen in der Provinz Saragossa der Autonomen Gemeinschaft Aragonien
 Aringo (L’Aquila), ein Ortsteil von Montereale in der Provinz L’Aquila in den Abruzzen, Italien
 Aringo (Frosinone), ein Dorf in der Provinz Frosinone, Italien
 Aringo (Gau), ein mittelalterlicher Gau, der im heutigen Landkreis Hildesheim lag